Александр Федорук:
 Федорук, Александр Анатольевич (1938—2007) — советский российский спортсмен, шашист.
 Федорук, Александр Касьянович (род. 1938) — советский и украинский искусствовед.